Конвой №3219 – японський конвой часів Другої Світової війни, проведення якого відбувалось у грудні 1943-го. 

Пунктом призначення конвою був атол Трук у у центральній частині Каролінських островів, де ще до війни створили потужну базу японського ВМФ, з якої до лютого 1944-го провадились операції у цілому ряді архіпелагів. Вихідним пунктом став розташований у Токійській затоці порт Йокосука (саме звідси традиційно вирушала більшість конвоїв на Трук). 

Конвой, який вийшов із порту 19 грудня 1943-го, складався лише з одного транспорту «Дайтен-Мару» під охороною кайбокану (фрегату) «Манджу». Пізніше ескорт тимчасово підсилили за рахунок переобладнаного канонерського човна «Чоан-Мару №2 Го» зі складу конвою №4215 (Трук – Йокосука), який у певний момент ліг на зворотний курс.

Маршрут загону пролягав через кілька традиційних районів дій американських підводних човнів, які зазвичай патрулювали поблизу східного узбережжя Японського архіпелагу, біля островів Огасавара, Маріанських островів і на підходах до Труку. Втім, проходження конвою №3219 пройшло без особливих ускладнень, хоча 25 грудня «Манджу» атакував якусь субмарину та випустив по ній 14 снарядів, а після занурення – скинув 14 глибинних бомб. 

29 грудня 1943-го конвою успішно прибув на Трук.

Примітки 

3219